een Vlaams woord voor Kauwgom,
Arthur Tuttefrut, een personage uit Meesterwerken bij de vleet, een strip getekend door Merho